Ваља Ларга има више значења:

 Ваља Ларга (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Ваља Ларга (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Ваља Ларга (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Ваља Ларга (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Ваља Ларга (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Општина Ваља Ларга (Муреш), општина у округу Муреш у Румунији